Suzhousaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes du Crétacé inférieur retrouvé dans le groupe de Xinminpu, dans le Bassin de Yujingzi, au Gansu (Chine).

L'espèce type, Suzhousaurus megatherioides, a été décrite par Li Daqing, Peng Cuo, You Hailu, Matthew Lamanna, Jerrald Harris, Kenneth Lacovara et Zhang Jianping en 2007.

Étymologie 
Le nom générique est tiré de Suzhou, l'ancien nom de Jiuquan, la préfecture où les restes ont été retrouvés. Le nom spécifique indique une ressemblance avec Megatherium.

Découverte 
L'holotype, FRDC-GSJB-99, a été retrouvé dans des strates datées de l'Aptien à l'Albien. En 2008, un autre squelette (FRDC-GSJB-2004-001), retrouvé au même site en 2004, est associé au genre.

Description 
Le genre est l'un des plus grands Therizinosauroidea connu du Crétacé inférieur. Sa taille est estimée à  de longueur, pour une masse de 1,3 tonne. Suzhousaurus pourrait être identique au Nanshiungosaurus bohlini.

Classification 
Une analyse phylogénétique de 2010 classe le genre dans un groupe frère avec la famille des Therizinosauridae. Le cladogramme suivant est tiré de cette analyse :

Notes et références

Voir aussi 

Therizinosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2007